Poletti puede hacer referencia a:

Alberto José Poletti, exfutbolista argentino.
Charles Poletti, político estadounidense.
Fabrizio Poletti, exfutbolista italiano.
Felix Poletti, deportista suizo.
Giuliano Poletti, político italiano.
Ignacio Poletti, exbasquetbolista argentino.
Luigi Poletti, matemático italiano.
Luigi Poletti, arquitecto italiano.
Roberto Poletti, periodista y político italiano.
Rodolfo Poletti, militar argentino que gobernó de facto la provincia de Misiones.
Syria Poletti, escritora argentina.
Ugo Poletti, cardenal italiano.